Янкель — мужское имя. 

Происходит от имени Янкл в русской транскрипции — Янкель (уменьшительно-ласкательное на идише от Янкев, соответствующее русскому Яков).

Известные носители:
 Юровский, Яков Михайлович —  российский революционер и чекист
 Милькин, Янкель-Меер Нохим-Аронович —  российский и французский художник
 Янкелевич, Янкл — еврейский советский поэт

См. также 

 Янкелевич